25-й Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд прошел в Лиллехаммере и Хамаре (Норвегия) с 5 по 12 апреля 1992 года. Чемпионом Европы стала сборная Чехословакии.

Группа А

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Чемпионская группа

7-е место

Швейцария выбыла в группу В. Чехословакия выступила в последний раз на чемпионате, Чехия стала правопреемником, а Словакия начнёт соревнования в группе C

Призы и награды чемпионата

Группа В 
Матчи прошли 22 — 28 марта 1992 года в Пралоньян-ла-Вануазе и Мерибеле (Франция).

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Первая группа

Утешительная группа

Италия вышла в группу A, Югославия выбыла в группу C
 Социалистическая Федеративная Республика Югославия прекратила существование, её правопреемником стала Союзная Республика Югославия. Сборные Словении и Хорватии со следующего сезона выступают отдельно.

Группа C 
Матчи прошли 19 — 23 марта в Эйндховене (Нидерланды).

Венгрия вышла в группу В

Ссылки 
 Архив

A
1992 год в хоккее
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Норвегии
Спорт в Норвегии в 1992 году
Апрель 1992 года
Международные спортивные соревнования в Лиллехаммере
Международные спортивные соревнования в Хамаре
хоккей
Чемпионаты Европы в Норвегии